Зур () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.

Входит в состав округа Арау. Население составляет 9397 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 4012.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Аргау
Коммуны Аргау